Bittebach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:
 Bittebach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach vor Untersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis
 Bittebach (Mettma), linker Zufluss der Mettma bei Buggenried, Gemeinde Grafenhausen, Landkreis Waldshut

Siehe auch:
 Bittenbach